Das Arrondissement Toul ist eine französische Verwaltungseinheit im Département Meurthe-et-Moselle in der Region Grand Est (bis Ende 2015 Lothringen). Hauptort (Unterpräfektur) ist Toul.

Im Arrondissement liegen fünf Wahlkreise Kantone und 111 Gemeinden.

Wahlkreise 
 Kanton Le Nord-Toulois (mit 55 von 56 Gemeinden)
 Kanton Meine au Saintois (mit 37 von 98 Gemeinden)
 Kanton Neuves-Maisons (mit einer von 14 Gemeinden)
 Kanton Pont-à-Mousson (mit drei von 24 Gemeinden)
 Kanton Toul

Gemeinden 

Département Meurthe-et-Moselle
Toul